Зиа — бенгальская и английская фамилия. Известные носители:

 Зиа, Халеда (род. 1945) — премьер-министр Бангладеш в 1991—1996 и с 2001 по 2006.
 Зиа, Натали (род. 1975) — американская телевизионная актриса.